Gravisauria — клада ящеротазових динозаврів, що включає спільного предка вулканодона та еузавроподів (Eusauropoda) та всіх його нащадків.

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Najat Aquesbi, 2008:

Примітки 

Завроподи